La palabra Brockhaus puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Personajes 

Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823), enciclopedista alemán y editor.

Obras 

Diccionario Enciclopédico Brockhaus y Efron, enciclopedia rusa.
Enciclopedia Brockhaus, enciclopedia alemana.

Asteroide 
(27765) Brockhaus, un asteroide.